Вансевенант — фамилия.

Известные носители:
 Вансевенант, Вим (род.1971) — бельгийский профессиональный велогонщик,отец Маури Вансевенанта.
 Вансевенант, Маури (род. 1999) — бельгийский профессиональный велогонщик, сын Вима Вансевенанта.